Kohana peut faire référence à :
 Kohana, un prénom féminin ;
 Kohana, une orque née par insémination artificielle au SeaWorld ;
 Kohana, un framework PHP5 MVC et .